Redange ist:

 Rédange eine Gemeinde im französischen Département Moselle
 der französische Name der Gemeinde Redingen im Großherzogtum Luxemburg